Вім () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на північ від Парижа, 70 км на захід від Лілля, 65 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 197 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 531,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вім на сайті французького Національного інституту географії
 Вім на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вім на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вім на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вім на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале